Greed (englisch für Gier) ist:

 der Originaltitel des Films Gier (1924)
 Greed (Band), der Name einer deutschen Band
 Greed (Album), der Name eines Albums der Swans
 Greed (Anime), ein Anime von 1985

Siehe auch:
 Grieth